Jesse peut faire référence à :

, le mot anglais pour Jessé.

Personnalités
Jesse est un prénom notamment porté par :

Jesse Eisenberg, un acteur américain,
Jesse Jackson, un révérend américain,
Jesse James (1847-1882), un hors-la-loi américain,
Jesse James, un personnage de la bande-dessinée Lucky Luke, 
Jesse Jane (1980- ), une actrice américaine,
Jesse L. Lasky (1880-1958), un producteur de cinéma américain,
Jesse Levine (1987- ), un joueur de tennis américain,
Jesse White (1917-1997), un acteur américain,
Jesse McCartney (1987- ), un acteur et chanteur américain
Jesse Owens, un athlète américain,
Jesse Reeves, un personnage de fiction de l'écrivaine Anne Rice
Jesse Ventura, un lutteur et homme politique américain
Jesse Duke, un personnage de la série télévisée Shérif, fais-moi peur

Œuvres

Jesse, une série télévisée américaine.

fi:Jesse